Гиперболический цилиндр — поверхность второго порядка, направляющей для которой служит гипербола. Гиперболический цилиндр образуется при перемещении гиперболы по прямой. Это линейчатая поверхность. Каноническое уравнение гиперболического цилиндра следующее:

Гиперболический цилиндр может быть обозначен параметрически:

Коэффициенты первой фундаментальной формы:

Коэффициенты второй фундаментальной формы:

Кривизна 
Главная и гауссова кривизна следующие:

См. также 
 Параболический цилиндр

Ссылки 
 Гиперболический цилиндр на WolframMathWorld(англ.)

Квадрики